Alejandro Moreno Figueroa e Miguel-Angel Reyes-Varela hanno battuto in finale Patrick Pradella e Jan-Lennard Struff 4-6, 6-4, [10-7].

Teste di serie 

 Maximilian Dinslaken /  George Von Massow (quarti di finale)
 Patrick Pradella /  Jan-Lennard Struff (finale)

 Alejandro Moreno Figueroa /  Miguel-Angel Reyes-Varela (Campioni)
 Sebastian Lavie /  Michal Pazicky (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internationaler Apano Cup 2012